Лифитеграст — лекарственный препарат для лечения синдрома сухого глаза. Одобрен для применения: США (2016).

Механизм действия 
Антагонист LFA-1.

Показания 
синдром сухого глаза.

Противопоказания 
Гиперчувствительность.

Способ применения 
Глазные капли

Примечания 

Офтальмологические средства